Motocyklowe Grand Prix Indianapolis 2014 – dziesiąta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 10 sierpnia 2014 na torze Indianapolis w Indianapolis.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Przypisy 

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2014
2014 w Stanach Zjednoczonych